peut désigner :
 la  (Espagne républicaine)
 la  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
 la  (Inde britannique)
 la  (Royaume-Uni)
 la  d'aviation tactique (Ukraine)
 la  (Ukraine)